Kolwezi, ville de la province du Katanga en République démocratique du Congo ;
 District urbano-rural de Kolwezi, district de la province du Katanga en République démocratique du Congo.
  Kolwezi est une bataille en , dans le cadre de la deuxième guerre du Shaba.